

Cinema 
 Daybreak – film del 1918 diretto da Albert Capellani.
 La piccola amica (Daybreak) – film del 1931 diretto da Jacques Feyder.
 Il boia arriva all'alba (Daybreak) – film del 1948 diretto da Compton Bennett.
 Daybreak – film filippino del 2008.

Musica 
 Daybreak – album dei Group Meeting del 1976.
 Daybreak – album di Béla Fleck del 1987.
 Daybreak – singolo di Ayumi Hamasaki del 2002, dall'album I Am....
 Daybreak – traccia dell'album 20 Y.O. di Janet Jackson del 2006.

Pittura 
 Daybreak – dipinto di Maxfield Parrish del 1922

Televisione 
 Daybreak – film per la televisione del 1993 diretto da Stephen Tolkin
 Daybreak – episodio finale di Battlestar Galactica, diviso nelle due parti Missione di salvataggio e L'ultimo salto
 Daybreak – programma televisivo britannico del 2010
 Daybreak – serie televisiva del 2012
 Daybreak – serie televisiva del 2019